Il doppio  del Canella Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

James Cerretani e Adil Shamasdin hanno battuto in finale 6–3, 2–6, [11–9] Dustin Brown e Alessandro Motti.

Teste di serie
La prima testa di serie ha ricevuto un bye per il 2º turno

 James Cerretani /  Adil Shamasdin (campioni)
 Dustin Brown / Alessandro Motti (finale)

 Martín Alund /  Rogério Dutra da Silva (primo turno) 
 Juan Pablo Brzezicki /  Marcio Torres (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Canella Challenger 2010